Gminy w Czechach:
 Ořechov – gmina w powiecie Brno
 Ořechov – gmina w powiecie Igława
 Ořechov – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Ořechov – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Velký Ořechov – gmina w powiecie Zlín